La Bluecoat Press è una casa editrice britannica fondata nel 1992 da Colin Wilkinson a Liverpool e si occupa si storia locale. Tra i titoli di maggiore interesse pubblicati vi sono quelli dedicati al Museo Nazionale di Liverpool e alla Cattedrale metropolitana di Cristo Re.

Collegamenti esterni 
 

Case editrici britanniche
Case editrici britanniche di storia locale